Knut I. steht für:
 Knut I. (Dänemark) (bl. 10. Jahrhundert), legendärer König in Dänemark
 Knut I. (Schweden) (vor 1150–1196), König von Schweden